LPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lipetsk (Russia)